Hrušov () ist der Name mehrerer Orte:

in Tschechien
 Hrušov (Ostrava), Gemeinde im Stadtbezirk Slezská Ostrava von Ostrava
 Hrušov nad Jizerou, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav

in der Slowakei
 Hrušov (Veľký Krtíš), Gemeinde im Okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
 Hrušov (Rožňava), Gemeinde im Okres Rožňava, Košický kraj
 Staubecken Hrušov der Donau, Bratislavský kraj
 sowie Namensbestandteil von Nižný Hrušov und Spišský Hrušov,  Okres Spišská Nová Ves, Košický kraj